

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Ainsworth – città della Contea di Washington, Iowa
 Ainsworth – città della Contea di Brown, Nebraska
 Ainsworth – città della Contea di Langlade, Wisconsin

Persone 

 Henry Ainsworth (1571-1622-3) – teologo inglese
 Mary Ainsworth (1913-1999) – psicologa statunitense
 William Francis Ainsworth (1807-1896) – viaggiatore e geologo inglese
 William Harrison Ainsworth (1805-1882) – romanziere inglese